Tenisový turnaj ATP Brasil Open 2010 se konal ve dnech 8. – 14. února v brazilském Costa do Sauípe venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 442 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2010
ATP World Tour 2010